

Araldica
Rapa – simbolo araldico

Botanica
Rapa – nome comune della pianta Brassica rapa
Rapa – radice della pianta coltivata a scopo alimentare
Rapa di Caprauna – varietà di rapa
Rapa rossa – nome comune della pianta Beta vulgaris
Rapa tedesca – nome comune della pianta Helianthus tuberosus

Geografia
 Rapa – comune della Polinesia francese
 Rapa – isola della Polinesia francese
 Rapa – freguesia del comune di Celorico da Beira, Portogallo

Zoologia
Rapa – genere di molluschi gasteropodi della famiglia Muricidae

Altri progetti